Ирек () — деревня в Тобольском районе Тюменской области, входит в состав сельского поселения Байкаловское.

Находится на берегу реки Бехтеревка.

«Ирек» - слово тюркского происхождения, в переводе означает «свобода, воля, приволье, раздолье». 

В деревне построена новая мечеть (сохранилось здание старой деревянной Нижне-Бехтеринской мечети, 1898 года).

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района